Хоган може да се отнася за:
 Фил Хоган (р. 1960), ирландски политик
 Хълк Хоган (р. 1953), американски кечист и актьор
 Фил Хоган (р. 1955), английски журналист и писател
 Чък Хоган (р. 1967), американски писател